Hütter is een Duitse naam.

Ralf Hütter, bandleader van Kraftwerk

Hütter is ook de naam van een type vliegtuig, genoemd naar zijn ontwerper.
Hütter Hü 211